Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii album roku oryginalna ścieżka dźwiękowa (muzyka ilustracyjna).

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2019 roku powrócono do kategorii album roku muzyka ilustracyjna włączając w to muzykę filmową, muzykę do gier i spektakli teatralnych.

Lata 2000-2001

Lata 2011-2012

Lata 2019-2020

Najczęściej nominowany

Przypisy 

Album, ścieżka